Wartmmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Warthmüller, deutscher Architekt des 20. Jahrhunderts in Berlin
 Robert Warthmüller (1859–1895), deutscher Maler